Nicolases puede referirse a:

Lugares 
En España
 Los Nicolases, localidad del municipio de Cartagena, en la provincia de Murcia.
 Charcón Nicolases, localidad del municipio de Cúllar, en la provincia de Granada.